Центральноамериканский кубок 2014 — 13-й розыгрыш (3-й под этим названием) чемпионата по футболу среди государств Центральной Америки — одной из зон КОНКАКАФ, проводимый Центральноамериканским футбольным союзом (ЦАФС). Соревнование было приурочено к 25-летию создания ЦАФС. Команды, занявшие 1—4 места, приняли участие в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ 2015. Пятая команда турнира провела стыковые матчи за путёвку на розыгрыш Золотого кубка с командой, занявшей пятое место в розыгрыше Карибского кубка 2014. Кроме того, победитель турнира был автоматически квалифицирован для участия в Кубке Америки 2016 — турнире, посвящённом столетию КОНМЕБОЛ.

Участники 
В турнире приняли участие все 7 членов ЦАФС.

Стадионы 
Матчи пройдут на четырёх стадионах.

Регламент 
7 команд-участниц были разделены на две группы. Жеребьёвка прошла 29 января 2014 года. Расписание матчей в окончательном виде было представлено 18 августа 2014 года.

Команды — победительницы соревнований в своих группах должны были играть между собой матч за первое место. Сборные, занявшие в группах вторые места, играли между собой матч за третье место. И наконец, сборные, оказавшиеся в своих группах на третьем месте, выявляли в матче между собой пятую команду турнира.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Финальная стадия

Матч за пятое место 

Гондурас будет представлять ЦАФС в квалификации Золотого кубка КОНКАКАФ 2015, где сыграет со сборной, занявшей пятое место на Карибском кубке 2014.

Матч за третье место 

Обе команды квалифицировались на Золотой кубок КОНКАКАФ 2015.

Финал 

Обе команды квалифицировались на Золотой кубок КОНКАКАФ 2015. Коста-Рика квалифицировалась на Кубок Америки 2016.

Чемпион 

2014 год в футболе
2014
2014 год в Калифорнии
2014 год в Техасе
2014 год в Вашингтоне